Floda socken kan avse:

Floda socken, Dalarna – en socken i Gagnefs kommun, Dalarna
Floda socken, Södermanland – en socken i Katrineholms kommun, Södermanland